Munizipium steht für:

 Municipium, eine Stadtform in der römischen Republik 
 Munizipium (Rumänien), eine Stadtform in Rumänien

 Siehe auch:

 Municipio (Begriffsklärung)